Název Bratroňov má více sídel:
 Bratroňov (Krásná Hora), část obce Krásná Hora v okrese Havlíčkův Brod
 Bratroňov (Ctětín), část obce Ctětín v okrese Chrudim

Externí odkazy